Seehofer ist der Familienname folgender Personen:
 Arsacius Seehofer (um 1505–um 1540), deutscher reformatorischer Theologe
 Emma Seehofer († 1912), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Horst Seehofer (* 1949), deutscher Politiker (CSU)
 Josef Seehofer (1896–1982), deutscher Theologe und Heimatforscher
 Johann Seehofer (1859–nach 1906), deutscher Gewerkschaftsbeamter, MdL Sachsen-Gotha
 Karin Seehofer (* 1958), Ehefrau des CSU-Politikers Horst Seehofer
 Rosemarie Seehofer (* 1934), deutsche Schauspielerin
 Therese Seehofer (1846–1936), österreichische Sopranistin

Siehe auch:
 Seehof